Moratti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Moratti (1909–1981), italienischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Letizia Moratti (* 1949), italienische Politikerin (parteilos), Oberbürgermeisterin von Mailand
 Massimo Moratti (* 1945), italienischer Unternehmer und Fußballfunktionär
 Rudolf Moratti (1942–2000), österreichischer Bildhauer